Jason Deitsch (né le  à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Cherokee de Toledo || CSHL ||37 ||23 ||14 ||37 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Grizzlies de Gaylord ||NAHL ||54 ||12 ||24 ||36 ||137 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Bearcats de Grand Rapids || NAHL ||9 ||3 ||3 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Tornado du Texas || NAHL ||55 ||29 ||40 ||69 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Tornado du Texas || NAHL ||37 ||29 ||33 ||62 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || College St. Norbert || NCHA ||29 ||13 ||25 ||38 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || College St. Norbert || NCHA ||31 ||16 ||30 ||46 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || College St. Norbert || NCHA ||32 ||19 ||34 ||53 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || College St. Norbert || NCHA ||30 ||16 ||31 ||47 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Wings de Kalamazoo || UHL ||12 ||4 ||3 ||7 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2005-2006 || Wings de Kamalazoo || UHL ||72 ||38 ||49 ||87 ||131 ||13 ||4 ||9 ||13 ||12
|-
| 2006-2007 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||69 ||26 ||45 ||71 ||99 ||10 ||5 ||7 ||12 ||6
|-
| 2006-2007 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||6 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || EHC Munich || 2. Bundesliga ||31 ||14 ||15 ||29 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||38 ||13 ||22 ||35 ||80 ||22 ||5 ||13 ||18 ||35
|-
|2008-2009 || Brahmas du Texas || LCH ||36 ||20 ||24 ||44 ||71 ||16 ||11 ||15 ||26 ||30 
|-
|2008-2009 || Aeros de Houston || LAH ||28 ||4 ||11 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Brahmas du Texas || LCH ||51 ||12 ||33 ||45 ||78 ||8 ||3 ||2 ||5 ||19
|-
|2010-2011 || Brahmas du Texas || LCH ||62 ||22 ||53 ||75 ||73 ||4 ||3 ||3 ||6 ||12
|-
|2011-2012 || Americans d'Allen || LCH ||66 ||16 ||44 ||60 ||77 ||6 ||4 ||4 ||8 ||10 
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen || LCH ||66 ||11 ||29 ||40 ||105 ||18 ||4 ||9 ||13 ||29

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1980
Naissance à Cincinnati
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Aeros de Houston
Joueur des Brahmas du Texas
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace